A német nagydíj volt a 2012-es MotoGP-világbajnokság nyolcadik futama. A versenyt a Sachsenringen rendezték július 8-án.

A királykategória versenyét Casey Stoner nyerte, a Moto2-ben Marc Márquez végzett az élen, míg a Moto3-ban Maverick Viñales diadalmaskodott.

MotoGP

Moto2

Moto3

Jegyzetek

Német
motogp